L'édition 2023 du tournoi de tennis de San Luis Potosí se déroule du 27 mars au 2 avril sur terre battue en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 125. Il s'agit de la  édition du tournoi.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Luis Potosí
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2023
San Luis Potosí
Tennis au Mexique en 2023
Tennis en mars 2023
Tennis en avril 2023